Le terme « hybride » peut se référer à :

 en biologie, un croisement entre deux espèces
 voir aussi Zone hybride
 en agriculture, les descendants de deux variétés pures (hybride F1)
 en informatique,
 un concept intégré à la distribution du système d'exploitation Ubuntu
 un disque dur hybride
 dans les applications technologiques et sciences, des systèmes hybrides combinant les propriétés ou fonctionnements de deux autres systèmes, par exemple :
 véhicule hybride faisant appel à plusieurs sources d'énergie distinctes pour se mouvoir. L'automobile hybride électrique en fait partie
 vélo hybride, de deux types :
 vélo de fitness ou de cyclotourisme, compromis entre un vélo tout terrain et un vélo de route : cadre léger et rigide, monte de roues fines avec pneus plus larges que le « course », guidon et  position issus du VTT
 vélo avec assistance par moteur électrique
 cryptographie hybride
 appareil photographique hybride : appareil ayant un format de compact ou de bridge, mais à objectif interchangeable ; la visée s'y fait par viseur numérique ou écran
 téléphone hybride : téléphone pouvant fonctionner en plusieurs modes (GSM, DECT, VoIP, Wi-Fi…)
 courrier hybride : forme de communication employant des moyens électroniques et physiques
 un ordinateur portable, également dit convertible, qui combine tablette tactile et clavier physique détachable.

 Fiction
 Hybrides est une bande dessinée post-apocalyptique
 Hybrides, personnages de Stargate
 Hybrides est un épisode de la série télévisée Stargate Atlantis.

Voir aussi

Articles connexes 
 Hybrid
 Hybridation